Casa Mudéjar puede hacer referencia a los siguientes artículos:

 Casa Mudéjar de la ciudad de Torreón, en México.
 Casa Mudéjar de la ciudad de Córdoba, en España.